Kopań bezeichnet in Polen
 einen Ort, siehe Kopań (Darłowo) 
 einen See, siehe Jezioro Kopań